Monumento a Cristóbal Colón puede referirse a las siguientes obras:
Monumento a Cristóbal Colón, de Buenos Aires (Argentina).
Monumento a Cristóbal Colón, de Durazno (Uruguay).
Monumento a Cristóbal Colón, de la Ciudad de Guatemala (Guatemala).
Monumento a Cristóbal Colón, de Lima (Perú).

Véase también
Monumento a Colón
Faro a Colón